Drijftil, kragge of krag
 Amycus Kragge, een personage uit de Harry Potter-boekenreeks
 Alecto Kragge, eveneens een personage uit de Harry Potter-boekenreeks en de zus van bovengenoemde